Schutzengel steht für:
 Schutzengel, ein zum Schutz zugestellter Engel

Werktitel:
 Schutzengel (EP), Extended Play der Rock-Musikgruppe Unheilig
 Schutzengel (Film), deutscher Thriller von Til Schweiger, 2012
 Wilsberg: Schutzengel, 65. Folge der Fernsehfilmreihe Wilsberg (2019)

Die Schutzengel steht für:
 Die Schutzengel, französische Actionkomödie, 1995

Der Schutzengel steht für:
 Der Schutzengel (1987), Originaltitel Anđeo čuvar, jugoslawisches Filmdrama von Goran Paskaljević
 Der Schutzengel (1997), deutscher Thriller von Uwe Janson
 Der Schutzengel (2004), Originaltitel The Wool Cap, US-amerikanischer Fernsehfilm von Steven Schachter
 Der Schutzengel (2022), österreichischer Fernsehfilm von Götz Spielmann